

Тарбагатайське сільське поселення — сільське поселення, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край
 Тарбагатайське сільське поселення — сільське поселення, Тарбагатайський район, Бурятія